Franciaország
Vert, település Landes megyében
Vert, település Yvelines megyében
Vert-le-Petit, település Essonne megyében
Vert-en-Drouais, település Eure-et-Loir megyében
Vert-le-Grand, település Essonne megyében
Vert-Saint-Denis, település Seine-et-Marne megyében
Vert-Toulon, település Marne megyében
Vert, a francia Gave de Pau folyó mellékfolyója